Бюргерство (, від  — мешканець міста, міщанин, громадянин).
Значення -

 (історично) Міське населення в німецькомовних країнах.

 Суспільний стан — вільні громадяни в німецькомовних країнах; той же прошарок, що у французькій мові позначається словом буржуазія, або так званий «третій стан». В слов'янських країнах (Польща, Росія, Україна, Білорусь) цей стан позначається словом міщани, міщанство.

 (також інколи) Члени міських рад (магістратів) та їх Правлінь (президій) (). Політичний прошарок, еліта міського соціума, як в Середньовіччі, так і в наш час. В правовому сенсі формально протистоїть бургомістрам — головам міської виконавчої влади. Офіційний титул членів магістрату, що посідали керівні посади і входили до президії міської ради — сенатори. Вищі прошарки бюргерства, що складали міську еліту, носили назву патриції («патриціат»).

 Громадянство () — в сучасних Німеччині, Австрії, Швейцарії, Люксембурзі. Те ж саме, що в англомовних країнах позначається поняттям .

 Бюргер — прізвище німецького походження.

Історія 
Бюргерство з'являється в Західній Європі у середньовіччі в зв'язку з розбудовую міст. Основні заняття бюргерів — ремесла, торгівля, мореплавство. Спочатку бюргерські права та привілеї купувались міськими радами у німецьких кайзерів разом з правами та привілеями вільних міст та їх незалежністю від феодалів. Далі, з розбудовою та зростанням міст, статус бюргерства вже наслідувався за народженням. Громадянське суспільство Нового часу в великій мірі виросло з громадянських прав та привілей бюргерства.

В німецькомовних країнах часто при зверненні вираз «шановне бюргерство» є аналогом українського звернення «шановне панство».

Значення в Росії 
В російській літературі та культурі, що мають підґрунтям імперську феодальну і відповідно дворянську художню літературу та публіцистику 18-19 ст., а в 20 ст. радянську компартійно-пролетарську ідеологію «марксизм-ленінізм» — все, що пов'язане с самостійною працею, соціальною незалежністю та громадянськими правами, а саме, поняття «бюргерство» (також як і «міщанство») мають явно негативну конотацію.

В художній літературі 
 Томас Манн. Буденброки (роман). — Нобелівська премія з літератури (1929)

Див. також 
 Середній клас
 Громадянське суспільство

Джерела 
 Brockhaus Enzyklopädie. — 21. Auflage, 2006. — Т.5, с.151-153.

Посилання 
 Д. С. Вирський.  Бюргери, Бюргерство  // 

Соціальні стани
Соціальний статус